Ла Палма има више значења:

 Ла Палма, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Палма (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Палма, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Палма (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Палма (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палма (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палма (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палма (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палма (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Палма (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Палма (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Палма, Ла Норија (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палма (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палма (Матаморос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палма (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палма (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палма (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палма (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палма (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Палма (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Палма (Кваутемок, Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Палма (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Палма (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палма (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палма (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палма (Камарго, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палма (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палма (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палма (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палма (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палма (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палма (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палма (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палма (Морелос, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палма (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палма (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Палма (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Палма (Ел Оро, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Палма (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Палма (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Палма (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Палма (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Палма (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палма (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палма (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палма (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палма (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палма (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палма (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палма (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палма (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палма (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палма (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палма (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палма, Ла Мелера (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Палма, Колонија Параисо (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палма (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палма (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палма, Ла Палма де лос Очоа (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палма (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палма, Ла Палма де Ариба и де Абахо (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палма, Ла Палма Куата (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палма (Хуан Р. Ескудеро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палма (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палма (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палма, Рестауранте (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палма (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Палма (Акатлан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Актопан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Емилијано Запата, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма, Карбонерас (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма, Лос Чивос (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Тепехи дел Рио де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Палма (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма, Ла Ангостура (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма, Гранха (Кокула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма, Лос Мапачес (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма, Охо дел Буеј (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма, Лас Палмас (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Тускуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма, Ла Палма Гранде (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Палма (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Палма, Ехидо де Сан Франсиско Тлалсилалкалпан (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Палма (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Палма (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Палма, Мина (Истапан дел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Палма, Пије де ла Палма (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Палма (Ел Оро, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Палма (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Палма (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Палма (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Палма (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма, Ла Палмита (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Куизео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Морелос, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма, Лас Палмас (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма, Лас Игерас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Туспан, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма, Ла Палма де Хесус (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма (Емилијано Запата, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Палма, Километро 60.8 (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Палма (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Палма (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Палма (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Палма (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Палма (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палма (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палма (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палма, Ла Палма Дос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палма (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палма (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палма (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палма (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палма, Сексион Игнасио Рамирез (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палма (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палма (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палма (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Палма (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палма (Истлан де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палма (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палма (Пинотепа де Дон Луис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палма (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палма (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палма (Сан Андрес Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палма (Сан Педро Атојак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палма (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палма (Сантијаго Љано Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палма (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палма (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палма (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палма (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палма (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма (Акатлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма (Чијаутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма, Ел Тринкете (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма (Веветлан ел Чико), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма (Уејтлалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма (Петлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма, Дорада (Петлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма (Тлачичука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма (Тлапакоја), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма, Макинас (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма (Сиутетелко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Палма (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Палма, Гранха (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Палма (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Палма (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Палма (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Палма (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Палма (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Палма, Виља де ла Палма (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Палма (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Палма (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Палма (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палма (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палма (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палма (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палма (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палма (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палма (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палма, Ранчо Тупинамба (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палма (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палма (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палма (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палма (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палма (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Палма (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палма (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палма, Ранчо де Енгорда ла Палма (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палма (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палма (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палма (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палма (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палма (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палма (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палма (Рајон), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палма (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палма (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палма (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Палма (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Палма (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Палма (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Палма (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Палма (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма (Камарго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма, Комитас (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма (Гереро, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма, Бреча 12 кон Километро 88 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма, Санта Маргарита (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма, Хаиме Кано (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Палма (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Палма (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Палма (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Палма (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма, Лас Каролинас (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма, Ранчо Вивијан (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Коакоазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма, Терсера Манзана дел Бареал (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма, Гранха Авикола Олмека (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма, Ел Гвасимо (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма, Саломон Лопез (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма, Ехидо Буенависта Нопалапа (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма, Каса Бланка (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма, Ехидо ла Палма (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Тепатласко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Туспан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма, Такавите (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Палма (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Палма, Рестауранте (Консепсион дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Палма (Кваутемок, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Палма, Ла Палмита (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Палма (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Палма (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Палма (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Палма, Мелесио Силва (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Палма, Енрике Сантос (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Палма (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Палма (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Палма (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Палма (острво)